Вояджър (англ. voyager – „пътешественик“) може да се отнася за:
 Космическата програма Вояджър, в рамките на която са изстреляни два апарата:
 Вояджър 1
 Вояджър 2
 Вояджър (самолет)
 Вояджър (Стар Трек), космически кораб от фантастичната вселена на Стар Трек